Die International Lawn Tennis Challenge 1939 war die 34. Ausgabe des von der ITF veranstalteten Wettbewerbes für Herrennationalmannschaften im Tennis. Der Bewerb wurde in zwei Kontinentalzonen, der Europa- und der Amerikazone, ausgetragen, wobei die Amerikazone in eine Nord- und Mittelamerikagruppe und eine Südamerikagruppe unterteilt waren. Die Sieger der beiden Zonen spielten ein Playoff um den Finaleinzug.
Im Kontinentalplayoff setzte sich Australien gegen Jugoslawien durch, und besiegte im anschließenden vom 2. bis 5. September stattfindenden Finale Titelverteidiger USA. Es war der bisher siebte Titel Australiens, und der erste seit 1919.

Teilnehmer 
Inklusive des Titelverteidigers nahmen 28 Länder an dem Bewerb teil. Die folgenden Mannschaften spielten dabei um ein Finalticket gegen den Titelverteidiger.

Europazone

Amerikazone 
Die Amerikazone bestand aus sechs Teilnehmern in der Nord- und Mittelamerikagruppe, und einem Teilnehmer in der Südamerikagruppe.

Nord- und Mittelamerikagruppe

Südamerikagruppe

Das Turnier 
In den folgenden Darstellungen ist der Gastgeber einer jeweiligen Partie kursiv, sowie der Sieger fett gedruckt. Spiele ohne markiertem Gastgeber fanden auf neutralem Boden statt.

Europazone

Amerikazone 
Die Sieger der beiden Gruppen spielten in einem Kontinentalplayoff um den Einzug ins Playoff gegen den Sieger der Europazone.

Nord- und Mittelamerikagruppe

Südamerikagruppe 
Brasilien stand als einziger Teilnehmer der Südamerikagruppe definitionsgemäß als Sieger fest.

Kontinentalplayoff 
Brasilien trat nicht zum innerkontinentalen Playoff gegen Australien an.

Playoff 
Im Playoff zwischen den beiden Siegern der Kontinentalzonen siegte Australien über Jugoslawien.

Finale 
Im Finale zwischen Titelverteidiger USA und Australien konnten sich der Herausforderer knapp mit 3:2 durchsetzen. Es war der bisher siebte Titel Australiens.

Weblinks 
 Offizielle Seite des Davis Cups

Einzelnachweise 

1939
Tennisturnier 1939